В статье представлен список послов СССР и России в Афганистане.

 7 апреля — 27 мая 1919 г. — установлены дипломатические отношения с РСФСР на уровне полномочных представительств.
 Договор от 28 февраля 1921 г. подтвердил дипломатические отношения между РСФСР и Афганистаном.
 23 июля 1923 г. установлены дипломатические отношения с СССР на уровне посольств.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Посол

Ссылки 
 Список послов СССР в Афганистане в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Афганистане

Афганистан